A Berlino sono presenti diverse università:
 Università Humboldt di Berlino – conosciuta con questo nome dal 1949. Venne fondata ad opera di Wilhelm von Humboldt (al quale è ora dedicata) nel 1809-1810 col nome di Alma mater beroliniensis. Nel 1828 assunse il nome di Friedrich Wilhelms Universität. Un tempo era chiamata spesso Universität Berlin (Università di Berlino), senza altre specificazioni, essendo l'unica università di Berlino.
 Università libera di Berlino – fondata nel 1948 a Berlino Ovest.
 Università tecnica di Berlino – fondata nel 1879, è la continuazione antiche istituzioni scientifiche Bergakademie (1770), Bauakademie (1799), Technischen Schule (1821) e Technischen Hochschule Charlottenburg (1879).
 ESCP Business School Wirtschaftshochschule Berlin – campus della francese École Spéciale de Commerce et d'Industrie.
 Universität der Künste Berlin – fondata nel 1696 (era chiamata Preußische Akademie der Künste) equivale alle accademie di belle arti.